Сульфат магния:

 Сульфат магния — неорганическое вещество, соль металла магния и серной кислоты
 Сульфат магния — лекарственное средство.